Size steht für:

 Size (Uhr), Längenmaß

Size ist der Familienname folgender Personen:
 Roni Size (* 1969), britischer DJ